Das Virginia Slims of Newport 1990 war ein Tennisturnier der Damen in Newport (Rhode Island). Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 16. bis 22. Juli 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)